Кочискуатитла има више значења:

 Кочискуатитла (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кочискуатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику